JMM est un sigle qui peut désigner :
 Jeux mondiaux militaires, une compétition omnisports ;
  ;
 Le Journal de la marine marchande.

Initiales de personnalités 
 Jean-Marie Messier (1956-), un homme d'affaires français ;
 Jean-Marc Morandini (1965-), un journaliste français ;
 John Michael Montgomery (1965-), un chanteur américain ;
 Juan Manuel Márquez (1973-), un boxeur mexicain.

Initiales de personnages de fictions 
 James Morgan « Jimmy » McGill, avocat, personnage des séries Breaking Bad et Better Call Saul aussi connu sous le nom de Saul Goodman ;
 JMM, épisode de la série Better Call Saul diffusé en 2020.